The Headmaster – film muto britannico del 1921 diretto da Kenelm Foss
The Headmaster: Frank L. Boyden of Deerfield – libro di John McPhee

Pagine correlate 
 Headmaster